Packwood est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1932), homme politique américain de l'Oregon
, valedictorian américain
 (né en 1993), joueur américain de soccer
 (1832-1917), homme politique américain de l'Oregon

Toponyme

, communauté médiévale du Warwickshire

Packwood, ville de l'Iowa
Packwood, communauté de l'État de Washington
, lac de la Forêt nationale Gifford Pinchot
, glacier du Goat Rocks Wilderness
, cours d'eau de la Californie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme